Der Korean FA Cup 2022 war die 27. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften. An der Saison nahmen insgesamt 60 Teams teil. Titelverteidiger waren die Jeonnam Dragons.

Das Pokalturnier begann am 19. Februar 2022 mit der ersten Hauptrunde und endete mit dem Finalrückspiel am 30. Oktober 2022. Der Gewinner des Pokals qualifiziert sich für die Gruppenphase der AFC Champions League 2023/24.

Teilnehmende Mannschaften 

Folgende Mannschaften hatten sich sportlich qualifiziert:

1. Hauptrunde 
Die Spiele der ersten Hauptrunde fanden am 19.- sowie am 20. Februar 2022 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

|}

2. Hauptrunde 
Die Spiele der zweiten Hauptrunde fanden am 9. März 2022 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

|}

3. Hauptrunde 
Die Spiele der dritten Hauptrunde fanden am 27. April 2022 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

|}

Achtelfinale 
Die Spiele des Achtelfinales fanden am 25. Mai 2022 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele des Viertelfinales fanden am 29. Juni 2022 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele des Halbfinales fanden am 5. Oktober 2022 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

|}

Finale 
In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2022 spielt.

Hinspiel

Rückspiel

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 FA CUP auf der offizielle Website der Korea Football Association (koreanisch)
 Übersicht Spielberichte (koreanisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022